Hævnen kan henvise til:

 Hævnen (film fra 1909) – dansk stumfilm fra 1909
 Hævnen (film fra 2010) – dansk dramafilm fra 2010